Andrew Bell puede referirse a:

 Andrew Bell (1753-1832), pedagogo escocés;
 Andy Bell (1964-), cantante inglés - miembro de Erasure;
 Andy Bell (1970-), músico galés - miembro de Beady Eye, Oasis, Ride y Hurricane #1.